Acrolophia är ett släkte av orkidéer. Acrolophia ingår i familjen orkidéer.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Acrolophia